Daming kan syfta på följande platser:

Kina 

 Daming Xian, härad, Hebei, 
 Daming (socken i Kina), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar